Laaben ist der Name folgender Orte:

 Laaben (Gemeinde Brand-Laaben), Ortschaft von Brand-Laaben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Laaben (Gemeinde Spitz), Ortsteil von Spitz, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich